Die Abkürzung AÜG steht für:
 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz in Deutschland
 Arbeitskräfteüberlassungsgesetz in Österreich

Siehe auch:

Abkürzung